Die Liste der Innensenatoren von Hamburg enthält die Senatoren der Hamburger Polizeibehörde von 1951 bis 1962 und die Senatoren der Hamburger Innenbehörde seit deren Einrichtung zum 1. Mai 1962.

Innen
Hamburg